Het Kuifje-album; zie Mannen op de maan (Kuifje).
 Het theaterprogramma (1999) van de Nederlandse cabaretiers Diederik van Vleuten en Erik van Muiswinkel: Mannen op de maan (theater).
 Een cabaretgroep die in 2002 meedeed aan het Leids Cabaret Festival: Mannen op de maan (cabaret).
 De twaalf mannen die daadwerkelijk op de Maan hebben rondgewandeld; zie:
 Apollo 11
1. Neil Armstrong 
2. Buzz Aldrin
 Apollo 12
3. Pete Conrad
4. Alan Bean
 Apollo 14
5. Alan Shepard
6. Edgar Mitchell
 Apollo 15
7. David Scott
8. James Irwin
 Apollo 16
9. John Young
10. Charles Duke Jr.
 Apollo 17
11. Eugene Cernan
12. Harrison Schmitt